Las siglas AEK pueden referirse a:
 AEK Atenas, club polideportivo de Atenas, Grecia;
 AEK B. C., sección de baloncesto de dicho club;
 AEK H. C., sección de balonmano de dicho club;
 AEK F. C., sección de fútbol de dicho club;
 AEK Atenas B, filial del club de fútbol de dicho club;
 AEK Larnaca, club polideportivo de Larnaca, Chipre;
 AEK Larnaca B. C., sección de baloncesto de dicho club;
 AEK Kouklia, equipo de fútbol de Chipre;
 Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea (Coordinadora de Euskaldunización y Alfabetización), asociación para la promoción y aprendizaje del euskera;
 Avtomat Eksperimental Koksharov, nombre de un rifle de asalto ruso como AEK-971.

Siglas